Аби́зов: — російське прізвище.

Відомі носії:
 Абизов Володимир Іванович (1925) — російський письменник, кінодраматург, від 1959 живе й працює в Ялті.
 Абизов Григорій Олександрович (1919 — 1999, Севастополь) — Герой Радянського Союзу (1943), полковник у відстаці (від 1979).
 Абизов Рустем Адільович (1944, Магнітогорськ) — лікар-отоларинголог, доктор медичних наук (1991), професор (1994).

Прізвища
Російські прізвища тюркського походження